Мертвец — мёртвый человек. Также может означать:

 «Мертвец» — американский фильм 1995 года.
  — персонаж комиксов.
 Мертвец — одно из прозвищ рестлера Марка Уильяма Кэлвея.

См. также
 Переключатель мертвеца
  — японская панк-рок-группа (2000—2006).